Michael Ramsey ist der Name folgender Personen:

 Michael Ramsey (1904–1988), britischer Geistlicher, Erzbischof von Canterbury, siehe Arthur Michael Ramsey
 Michael Allen Ramsey (* 1960), amerikanischer Eishockeyspieler und -trainer, siehe Mike Ramsey